Max Schulze ist der Name folgender Personen:

* Max Schulze (Botaniker) (1841–1915), deutscher Botaniker und Apotheker
 Max Schulze (Admiral) (1845–1910), deutscher Konteradmiral
 Max Schulze (SA-Mitglied) (1900–1934), deutscher SA-Führer
 Max Schulze (Maler) (* 1977), deutscher Maler 
 Max Schulze-Sölde (1887–1967), deutscher Maler
 Max Schulze-Vorberg (1919–2006), deutscher Jurist und Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Max Schultze